INN es un término que puede estar relacionado con algunos de los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Siglas 
 INN, servidor de noticias 'InterNetNews' de Usenet.
 INN, caso del 'Instituto Nacional de Normalización' de Chile.
 INN, caso de 'Denominación Común Internacional', por la correspondiente sigla (en inglés) de 'International Nonproprietary Name'.
 INN, caso del medio de prensa israelí 'Arutz Sheva', sigla del nombre (en inglés) de la red de multimedios israelíes 'Israel National News'.

Miscelánea 
 Código IATA: INN, el código IATA del Aeropuerto de Innsbruck.